In het seizoen 2010-2011 kwam de Almeerse voetbalclub Almere City FC uit in de Nederlandse Eerste divisie 2010/11, het tweede niveau binnen het Nederlandse betaald voetbal. Tevens werd deelgenomen aan het toernooi om de KNVB beker 2010/11.

Het was het eerste seizoen dat deze club onder deze naam speelde. Voorheen was Almere City FC bekend onder de naam FC Omniworld. Omniworld kwam sinds de intrede in het betaald voetbal in 2005 uit in de Eerste divisie. Almere City FC is onderdeel van de omnisportvereniging Omniworld.

Eerste divisie

In het seizoen 2010/11 eindigde Almere City als achttiende en laatste in de Jupiler League en degradeerde het uit het betaalde voetbal naar de Topklasse. Door het faillissement van RBC Roosendaal werd de degradatie in juni 2011 door de KNVB teruggedraaid. Voor aanvang van het seizoen kregen zeven clubs te maken met een straf in de vorm van punten in mindering, als gevolg van het niet nakomen van de financiële reglementen van de KNVB tijdens het vorige seizoen. Het zwaarst gestraft werd AGOVV dat uiteindelijk 9 punten in mindering kreeg. Daarnaast kregen ook MVV Maastricht (–8), BV Veendam (–4), Almere City (–6), SC Cambuur (–3), Fortuna Sittard (–2) en FC Zwolle (–1) puntenaftrek. Voorwaardelijke puntenaftrek was er voor FC Dordrecht (–4) en RBC (–3); deze straf werd kort voor het seizoenseinde alsnog opgelegd.

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Almere City FC vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2010/11 en als achttiende en laatste eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Almere City FC vertegenwoordigden in de strijd om de KNVB beker in het seizoen 2010/11.

Almere City
2011